Puchalski ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Puchalski (1874–1942), polnischer Regisseur und Drehbuchautor
 Stanisław Puchalski (1867–1931), österreich-ungarischer und polnischer General
 Wladimir Puchalski (1848–1933), polnisch-russisch-ukrainischer Pianist, Komponist und Musikpädagoge
 Włodzimierz Puchalski (1909–1979), polnischer Fotograf und Regisseur
 Zbigniew Puchalski (Historiker) (1942–2003), polnischer Historiker
 Zbigniew Puchalski (Segler) (* 1933), polnischer Weltumsegler